Zkratka PPP má více významů:

 Pochod Praha-Prčice – nejznámější organizovaný turistický a dálkový pochod v České republice
 Point-to-Point Protocol – počítačový protokol používaný pro spojení právě dvou uzlů, nejčastěji po telefonní lince
 Polluter Pays Principle – znečišťovatel platí znečištění (v ochraně životního prostředí)
 Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie, mentální bulimie a záchvaty přejídání
 Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru
 Purchasing power parity, parita kupní síly – ekonomická veličina pro srovnávání dvou měn
 Pedagogicko-psychologická poradna – poskytuje odborné psychologické a speciální pedagogické služby a konzultace žákům i pedagogům
Plný pytel problémů – plný pytel problémů Šimka a Grossmanna

Externí odkazy 
 

Zkratky